Guadalca est un genre d'insectes de la famille des Corduliidae, appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Guadalca insularis.

Espèce du genre 
Guadalca insularis Kimmins, 1957

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Corduliidae